Cidokom (Gunung Sindur), een plaats in Indonesië
Cidokom (Rumpin), een plaats in Indonesië